

Sigle 
 Giant Molecular Cloud – Nube molecolare gigante
 Giochi per il mio computer – rivista italiana di videogiochi per PC
 Giuseppe Marra Communications – gruppo multimediale italiano a cui appartiene Adnkronos
 GM Corporation – Azienda coreana produttrice di cabinet per PC
 Grand Corps Malade – poeta francese
 Ground movement chart – carta dei movimenti al suolo, in aeronautica
Gruppo Montagnardo Colombiano – gruppo di camminatori genovesi, guidati da Roberto G. Colombo

Codici 
 GMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guerima (Colombia)

Informatica 
 Gmc – File manager di GNOME 1.*

Altro 
 GMC – divisione della General Motors